Ашот Кургинян (31 января 1965) — советский и грузинский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник сухумского футбола. На взрослом уровне дебютировал в 1983 году в составе сухумского «Динамо» во второй лиге. О выступлениях в нескольких следующих сезонах сведений нет. В 1989 году играл во второй лиге за «Колхети» (Поти).

После выхода грузинских команд из чемпионата СССР в 1990 году сыграл 7 матчей в независимом чемпионате Грузии за «Колхети». В том же году вернулся в Сухуми и выступал за «Цхуми». Становился серебряным призёром чемпионата Грузии 1991/92, двукратным финалистом Кубка страны (1990, 1991/92). Всего в чемпионатах Грузии, с учётом игр за «Колхети», сыграл 79 матчей и забил 1 гол.

В 1993 году выступал в России за «Уралан» (Элиста) и «Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург). Провёл 22 матча в первой лиге и две игры в Кубке России. В 1994 году тоже был в составе «Смены-Сатурн», но ни одного матча не сыграл.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Цхуми»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Сатурн-1991»